Westkaap (Nieuw-Zeeland), een kaap in Nieuw-Zeeland
West-Kaap, een provincie van Zuid-Afrika